Az 1991-es Veikkausliiga volt a bajnokság 61. szezonja, 12 csapat küzdött meg a bajnoki címért, a Kuusysi Lahti csapata nyerte meg a bajnokságot.

Bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások
 Hivatalos honlap 
 Finnország – Az első osztály tabelláinak listája az RSSSF-en 

Finnlabdarugobajnoksag
1991